Чорноморець (топонім) — український топонімічний термін, що посилається на Чорне море.

Чорноморець може також стосуватися:
 Чорноморець (Одеса), український футбольний клуб з міста Одеса.
 Чорноморець-2 (Одеса), українська футбольна команда з міста Одеси, розформована 2012 року.
 Чорноморець (стадіон)
 Чорноморець, колишній запорізький козак, член Чорноморського козацького війська.
 Чорноморець Олександр Сергійович (1993), український футболіст.

Див. також 
 Чорноморець